Центральный банк Доминиканской Республики () — центральный банк Доминиканской Республики.

История 
9 октября 1947 года основан государственный Центральный банк Доминиканской Республики, получивший монопольное право выпуска банкнот. Банк начал операции 23 октября того же года. В том же году банк начал выпуск банкнот.

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Экономика Доминиканской Республики
Доминиканская Республика